Jochen Danneberg – allenatore di sci nordico ed ex saltatore con gli sci tedesco
 Robert Danneberg – politico austriaco
 Rolf Danneberg – ex discobolo tedesco
 Thomas Danneberg – attore tedesco